Ната́лья Пу́шкина: Пушкина, Наталья Александровна (1836—1913) — дочь поэта Александра Пушкина, жена принца Николая-Вильгельма Нассауского.
 Пушкина, Наталья Николаевна (в девичестве Гончарова, во втором браке Ланская; 1812—1863) — жена поэта Александра Пушкина.